El Rubio kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 El Rubio, Dominikanska republiken, ort, Santiago,

Mexiko 

 El Rubio, Mexiko, ort, Veracruz, Minatitlán,

Spanien 

 El Rubio, Spanien, ort, Andalusien, Provincia de Sevilla,